De Gazet van Antwerpen Trofee 1991-1992 begon op 11 november in Niel en eindigde met de Krawatencross in Lille op 8 februari. De Trofee telde dit jaar 7 crossen. De eindwinst was voor de Belg Dirk Pauwels.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1991
Veldrijden in 1992